Якуби:

 Якуби (ум. 897/905) — арабский историк, географ и путешественник.
 Якуби, Мохамед Али (род. 1990) — тунисский футболист, защитник.
 Якуби, Мухаммад (род. 1960) — один из самых молодых шиитских марджа, живущий в Ираке.